Briot steht für:

 Briot, französische Gemeinde im Département Oise

Briot ist der Familienname folgender Personen: 
 Charles Briot (1817–1882), französischer Mathematiker
 Maryvonne Briot (* 1959), französische Politikerin
 Nicolas Briot (1579–1646), französischer Münzgraveur und Medailleur
 Pierre Louis Briot (1804–1888), französischer Pflanzenzüchter und Botaniker

Siehe auch:
 Brio